Geuss ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Geuss (um 1370–1440), deutscher Geistlicher und Hochschullehrer
 Raymond Geuss (* 1946), US-amerikanischer Philosoph

Siehe auch:
 Geus
 Gois